Nicholas McCarthy – regista statunitense
Nicholas McCarthy – pianista britannico
Nicholas "Nick" McCarthy – musicista britannico